Zeiller är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz von Zeiller (1751–1828), österrikisk jurist
 Johann Jakob Zeiller (1708–1783), österrikisk målare
 René Zeiller (1847–1915), fransk paleontolog